В 1852 году были различные научные и технологические события, некоторые из которых представлены ниже.

События 
 23 августа — из Гринвичской обсерватории по телеграфу впервые переданы сигналы времени.
 24 сентября — Анри Жиффар совершил первый полёт на дирижабле.
 Дж. Г. Стокс сформулировал правило Стокса.
 Впервые использовано число центиллион.

Родились 
 28 января — Леонид Вейнберг, историк-археолог.
 3 февраля — Юхо Лаллукка, финский предприниматель и меценат.
 10 марта — Тадас Даугирдас, литовский художник, археолог, краевед (ум. 1919).
 25 июня — Антонио Гауди, испанский архитектор (ум. 1926).
 19 декабря — Альберт Абрахам Майкельсон, американский физик, изобретатель интерферометра Майкельсона, лауреат Нобелевской премии по физике (1907).

Скончались 
 6 января — Луи Брайль, французский тифлопедагог, разработавший шрифт Брайля.
 25 января — Беллинсгаузен, Фаддей Фаддеевич, русский мореплаватель.
 24 апреля (12 апреля) — Василий Андреевич Жуковский, русский поэт, переводчик, критик, академик Петербургской Академии Наук.
 29 ноября — Ада Лавлейс, дочь Байрона, первый программист.

См. также

Примечания